Caravan è la traduzione in lingua inglese del termine italiano carovana. Può riferirsi a:

Musica
Caravan – gruppo musicale progressive rock inglese
Caravan – album di esordio dei Caravan inglesi
Caravan – gruppo thailandese folk-rock
Caravan – composizione del 1936 dei jazzisti statunitensi Juan Tizol e di Duke Ellington con testi di Irving Mills
Caravan – album del jazzista statunitense Art Blakey
Caravan – casa discografica italiana
Caravan – album del gruppo statunitense di musica contemporanea Kronos Quartet
Caravan – brano musicale del cantautore nordirlandese Van Morrison
Caravan – brano musicale del gruppo rock canadese Rush

Altro
Caravan – sinonimo di roulotte
Caravan – serie a fumetti della Sergio Bonelli editore
Caravan – modello di occhiale da sole Ray-Ban
Caravan – cortometraggio di Dagmawi Yimer
Caravan – film del 1971 diretto da Nazir Hussain

Altri progetti